Toponímia:
 Almeria, ciutat capital de la província homònima a Andalusia (Espanya)
 Comarca Metropolitana d'Almeria, comarca d'Andalusia situada a la província d'Almeria 
 Emirat d'Almeria, efímer estat musulmà que va existir a la comarca d'Almeria 
 Província d'Almeria, província andalusa al sud-est de la península Ibèrica 
 Organitzacions:
 Almeria Teatre, sala teatral al barri de Gràcia de Barcelona 
 Agrupación Deportiva Almería, club de futbol andalús de la ciutat d'Almeria 
 Club Polideportivo Almería, club de futbol de la ciutat d'Almeria a Andalusia 
 Partido de Almería (PAL) partit polític espanyol d'àmbit provincial 
 Unión Deportiva Almería, club de futbol de la ciutat d'Almeria a Andalusia (Espanya) 
 Unión Deportiva Almería B, club de futbol andalús, filial de l'UD Almeria